Минулорічна чемпіонка Анастасія Севастова програла в другому колі Патріції Марії Ціг.

Олена Рибакіна виграла свій перший титул WTA, здолавши у фіналі Ціг, 6–2, 6–0.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відбралися

Щасливі лузери

  Анна Бондар
  Тереза Мрдежа
  Александа Каданцу
  Ізабелла Шінікова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Bucharest Open, одиночний розряд
2019 Singles
2019 у румунському спорті